Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Abraham Lincoln, en l'honneur du  Président des États-Unis : 

 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins lancé en 1960 et retiré du service en 1980 ;
 l', un porte-avions nucléaire de la classe Nimitz, lancé en 1988.

C'est aussi le nom du navire (fictif) du lieutenant Pinkerton, qui fait escale à Nagasaki au début du XXe siècle, dans Madame Butterfly.

Abraham Lincoln